Deux musiciens du Bembeya Jazz portent ce nom et sont différenciés par leurs surnoms
 Sékouba Diabaté dit Sékou Diabaté, « Sékou Bembeya Diabaté » ou « Diamond fingers » (1944-), guitariste guinéen
 Sékouba Diabaté dit Sékouba Bambino (1964-), chanteur guinéen